De mannen speelden van maandag 20 tot en met donderdag 23 juni het kwalificatietoernooi voor 16 plaatsen in het mannenhoofdtoernooi op Wimbledon. Aan het kwalificatietoernooi namen 128 mannen deel.

Geplaatste spelers

Gekwalificeerde spelers

Rechtstreeks gekwalificeerd 
  Bernabé Zapata Miralles
  Jason Kubler
  Dennis Novak
  Andrea Vavassori
  Maximilian Marterer
  Marc-Andrea Huesler
  Radu Albot
  Lukáš Klein
  Enzo Couacaud
  Michail Koekoesjkin
  Lukáš Rosol
  Alexander Ritschard
  Max Purcell
  Jack Sock
  Nicola Kuhn
  Christian Harrison

Lucky Losers 
  Elias Ymer
  Hugo Grenier
  Zdeněk Kolář
  Stefan Kozlov
  Nuno Borges

Toernooischema

Eerste qualifier

Tweede qualifier

Derde qualifier

Vierde qualifier

Vijfde qualifier

Zesde qualifier

Zevende qualifier

Achtste qualifier

Negende qualifier

Tiende qualifier

Elfde qualifier

Twaalfde qualifier

Dertiende qualifier

Veertiende qualifier

Vijftiende qualifier

Zestiende qualifier

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022